Yoshio Kushida (jap. , Kushida Yoshio; * 19. September 1957) ist ein japanischer Seismologe und Amateurastronom.

Er ist ein profilierter Asteroidenentdecker, der bis heute (Stand Jan. 2010) 56 Asteroiden entdeckte, davon 49 zusammen mit Osamu Muramatsu. Außerdem ist er der Entdecker des Kometen 144P/Kushida sowie Mitentdecker des Kometen 147P/Kushida-Muramatsu.

Er ist mit der japanischen Astronomin Reiko Kushida verheiratet.

Der Asteroid (5605) Kushida wurde nach ihm benannt.

Literatur 
 Schmadel, Lutz D.: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3540002383 (engl.) Voransicht bei Google Book Search

Einzelnachweise

Weblinks 

 Die Entdeckung des Kometen 144P
 Die Entdeckung des Kometen 147P

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Japaner
Geboren 1957
Mann
Amateurastronom